Монтеш — власна назва.

Топоніми

Сан-Жуан-душ-Монтеш — парафія.

Монтеш (Франція)